MeloMance () — південнокорейський дует, утворений Heaven Company у 2013 році. Вони дебютували 10 березня 2015 року з мініальбомом Sentimental. Здобули полярність з синглом «Gift» (선물) з мініальбому Moonlight у 2017 році.

Учасники 

 Кім Мін Сок (김민석) — вокал
 Чон Дон Хван (정동환) — фортепіано

Дискографія

Мініальбоми

Сингли

Колаборації

Саундтреки

Музичні кліпи

Фільмографія

ТВ-шоу

Нагороди та номінації

Нотатки

Примітки

Посилання 

Засновані в Південній Кореї 2015
Музичні колективи, що з'явились 2015
Південнокорейські гурти